Antoni Oppeln-Bronikowski (1817–1884) – lingwista, tłumacz literatury antycznej.
 Antoni Bronikowski (1843–1938) – powstaniec styczniowy.